Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Vera Zvonarëva 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Marija Šarapova (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)

 Venus Williams (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (finale)
 Nadia Petrova (semifinali)
 Alicia Molik (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 2004